Эпли́ () — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель, региона Лотарингия. Относится к кантону Номени.

География 

Эпли расположен в 26 км к северу от Нанси. Соседние коммуны: Морвиль-сюр-Сей на западе, Пор-сюр-Сей на юго-западе, Клемри на юге, Рув на востоке.

Демография

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики

Коммуны департамента Мёрт и Мозель